AMD steht für:

 AMD (Advanced Micro Devices), ein US-amerikanischer Chip-Entwickler
 AMD Saxony, ein ehemaliges Fertigungsunternehmen für Computerchips
 AMD (Magazin), Fachmagazin der American Motorcycle Dealer
 Acid Mine Drainage, saure Grubenwässer aus dem Bergbau
 Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Flughafen Ahmedabad, Gujarat, Indien (IATA-Code)
 Akademie für Mode & Design, mehrere staatlich anerkannte private Fachhochschulen in Deutschland
 Akromesomele Dysplasie, eine Knochen- und Knorpelkrankheit
 Altersbedingte Makuladegeneration, eine Augenkrankheit
 amended (angefügt), im Flugverkehr der Textteil der Korrektur des Terminal Aerodrome Forecast (TAF)
 Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste in Berlin
 Arbeitsstelle für Molekularelektronik in Dresden
 Armenischer Dram, armenische Währung (Währungscode ISO 4217)
 Asynchronous module definition, eine JavaScript-API
 Automated Multiple Development, eine spezielle Technik in der Dünnschichtchromatographie
 Avions Marcel Dassault, ein französischer Flugzeughersteller, siehe Dassault Aviation

Siehe auch:

Abkürzung